Tadeusz Zaorski (1917–1993)
 Tadeusz Zaorski (chmielarz)